«Into the Rush» — дебютний студійний альбом американського дівчачого поп-рок-дуету Aly & AJ. Реліз відбувся 16 серпня 2005 року.

Список композицій

Розширене видання 
CD
"Chemicals React" – 2:55 (Aly Michalka, AJ Michalka, Antonina Armato, Tim James)
"Shine" – 3:25 (Aly Michalka, AJ Michalka, Antonina Armato, Tim James, Nick Scapa)
"Never Far Behind" – 3:19
"Something More" – 3:36 (new version)
"Collapsed" – 2:53 (new version)
"Rush" – 3:11
"No One" – 2:58
"On the Ride" – 3:31
"In a Second" – 3:35
"Speak for Myself" – 3:10
"Out of the Blue" – 2:58
"I Am One of Them" – 3:25
"Sticks and Stones" – 3:47
"Protecting Me" – 2:59
"Slow Down" – 3:55
"Do You Believe in Magic" – 2:14
"Walking on Sunshine" – 3:54

DVD
"Chemicals React" (music video)
"Rush" (music video)
"On the Ride" (music video)
"Chemicals React" (Simlish music video)

Чарти

Продажі

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Aly & AJ 

Альбоми Aly & AJ
Дебютні альбоми 2005